Bet-at-home Cup Kitzbühel 2011 — 67-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в австрийском городе Кицбюэль, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 1 по 7 августа.

Прошлогодний победитель турнира в одиночном разряде — Андреас Сеппи.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Робин Хаасе выигрывает свой первый в карьере одиночный турнир на соревнованиях ассоциации.
 Альберт Монтаньес выходит в свой первый одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 10й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Даниэле Браччали выигрывает свой 2й в году и 4й в карьере парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Сантьяго Гонсалес выигрывает свой 2й в году и 3й в карьере титул на соревнованиях мирового тура.

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

См. также 
 Открытый чемпионат Австрии по теннису среди мужчин
 Мировой Тур ATP 2011
 ATP 250
 Портал: Теннис

Австрия
Теннис
Август 2011 года
2011